Мбембе (также тигонг) — язык джукуноидной ветви бенуэ-конголезских языков, распространённый в Камеруне и Нигерии. В Камеруне распространён в Северо-Западном регионе, департамент Донга-Мантунг, коммуна Ако. Число носителей в Камеруне — около 40 000 чел. (2005). В Нигерии носители мбембе (20 000 чел. по данным 1987 года) проживают в штате Тараба, район Сардауна.

Письменность 
Письменность языка мбембе базируется на латинской графической основе и имеет следующий вид:

Тона на письме обозначаются диакритическими знаками: высокий тон — акутом (ˊ); низкий — грависом (ˋ); высоко-низкий, высоко-средний и средне-низкий — циркумфлексом (ˆ); средний, низко-высокий и средне-высокий тона на письме не обозначаются.

Примечания 

Джукуноидные языки
Языки Камеруна
Языки Нигерии